Богдюки  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Богдюки — деревня, Хмелевский сельсовет, Жабинковский район, Брестская область
 Богдюки — деревня, Малоберестовицкий сельсовет, Берестовицкий район, Гродненская область